Bartley är ett efternamn.

Personer med efternamnet Bartley 

 Chris Bartley (född 1984), brittisk roddare
 Kyle Bartley (född 1991), engelsk fotbollsspelare
 Luella Bartley (född 1974), engelsk modedesigner, tidningsredaktör och journalist
 Mirja Kvaavik Bartley (född 1938), svensk-finländsk direktör
 Mordecai Bartley (1783–1870), amerikansk politiker
 Osborne Bartley (född 1919), svensk läkare och fackföreningsman
 Thomas W. Bartley (1812–1885), amerikansk demokratisk politiker och jurist
 Victor Bartley (född 1988), kanadensisk professionell ishockeyspelare